Акуња има више значења:

 Општина Акуња (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Акуња (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Акуња (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику